La formula molecolare C12H12N2O3 può indicare:
 Acido nalidixico
 Fenobarbital

Formule molecolari